Aleksandr Nikołajewicz Golicyn (1773–1844) – rosyjski działacz państwowy, minister oświaty i spraw duchownych w latach 1817-1824.
 Aleksandr Siergiejewicz Golicyn (1789–1858) – rosyjski książę i wojskowy, generał-major armii rosyjskiej.
 Aleksandr Dmitriewicz Golicyn (1874–1957) – rosyjski polityk, poseł do Dumy Państwowej, przywódca oktiabrystów.
 Alexander Golitzen (1908–2005) – amerykański scenograf filmowy.

Zobacz też 
 Golicynowie